Il Gibraltar Open 2022 è stato il diciassettesimo evento della stagione 2021-2022 di snooker, il quattordicesimo valido per il Ranking, e la 7ª edizione di questo torneo, che si è disputato dal 24 al 26 marzo 2022, presso l'Europa Point Sports Complex di Gibilterra.

È stato l'ottavo ed ultimo torneo stagionale della BetVictor European Series 2021-2022, che ha sancito il trionfo di John Higgins, il quale ha ottenuto il bonus di £. Lo scozzese si è aggiudicato la terza edizione di questa serie di tornei per la prima volta in carriera, classificandosi al primo posto con £, a pari-merito con Mark Allen, ma in vantaggio grazie alla regola dell'ultimo risultato valido, risalente allo European Masters, nel quale Higgins ha raggiunto i sedicesimi di finale ed Allen è stato eliminato nel turno di qualificazione, dato che nei due successivi eventi (il Welsh Open e proprio il Gibraltar Open), i due sono entrambi usciti di scena ai sedicesimi, in ambedue le occasioni. Il vincitore delle prime due edizioni Judd Trump si è, invece, classificato all'11º posto.

Il torneo è stato vinto da Robert Milkins, il quale ha battuto in finale Kyren Wilson per 4-2. L'inglese si è aggiudicato così il suo primo Gibraltar Open, che coincide con il suo primo titolo Ranking (e professionistico) e il suo primo evento BetVictor European Series, in carriera.

Milkins è divenuto il 72º giocatore diverso a conquistare un titolo Ranking nella storia dello snooker, il quattordicesimo giocatore diverso a portare a casa un torneo in questa stagione e il quinto ad aggiudicarsi il primo torneo valido per la classifica mondiale in carriera, dopo David Gilbert, Zhao Xintong, Hossein Vafaei e Fan Zhengyi. L'inglese ha, inoltre, eguagliato il record di Doug Mountjoy di giocatore più anziano a vincere il primo titolo Ranking in carriera (46 anni), che il gallese aveva ottenuto allo UK Championship 1988.

Milkins ha disputato la sua terza finale in un torneo professionistico (la prima da quella del Ruhr Open 2014, persa contro Shaun Murphy) e la prima fra quelli validi per la classifica mondiale.

Wilson ha disputato la sua seconda finale in questo torneo, dopo la sconfitta del 2020 contro Judd Trump, la sua 17ª finale in un torneo professionistico (la prima da quella dell'edizione di settembre-ottobre 2020 della Championship League, vinta su Judd Trump) e la settima fra quelli validi per la classifica mondiale (la prima da quella dell'edizione di gennaio-aprile 2021 della Championship League, vinta su Mark Williams).

Milkins e Wilson non si sfidavano in uno scontro diretto dai trentaduesimi di finale del Northern Ireland Open 2021, in cui a trionfare era stato l'inglese di Kettering per 4-1. Si tratta della prima finale giocata tra i due.

Il campione in carica era Judd Trump, il quale è stato eliminato agli ottavi di finale da Ricky Walden.

Durante il corso del torneo sono stati realizzati 70 century breaks, dieci in meno della precedente edizione.

Il 25 marzo 2022 Stuart Bingham ha realizzato il suo nono 147 in carriera, il primo dall'edizione di gennaio-aprile 2021 della Championship League, il 174° della storia dello snooker professionistico, l'ottavo di questa stagione, il secondo del 2022 anno solare e il secondo della storia di questo torneo, dopo quello messo a segno da Marco Fu nel 2015, durante il match vinto per 4-1 contro Gerard Greene, nei sessantaquattresimi di finale.

Montepremi 

 Vincitore: £
 Finalista: £
 Semifinalisti: £
 Quarti di finale: £
 Ottavi di finale: £
 Sedicesimi di finale: £
 Trentaduesimi di finale: £
 Miglior break: £
 Totale: £

Panoramica

Aspetti tecnici 
Dopo aver disputato l'edizione 2021 alla Marshall Arena di Milton Keynes, in Inghilterra, in quanto unica bolla in grado di ospitare tutto lo staff necessario per i tornei, compresi i giocatori, il torneo si svolge all'Europa Point Sports Complex di Gibilterra, sede dell'evento nel 2020.

Aspetti sportivi 
L'evento è valevole per la classifica mondiale per la sesta edizione consecutiva.

Il 28 giugno 2021 l'azienda di scommesse sportive BetVictor comunica di essersi accordata con il World Snooker Tour per sponsorizzare tutti i quattro eventi Home Nations Series, accorpando questa serie di tornei alla BetVictor European Series per la stagione 2021-2022. La BetVictor aveva già sponsorizzato questo torneo nel 2020 e nel 2021.

Il vincitore del torneo ha il diritto di partecipare al Champion of Champions 2022.

Sono assenti al torneo Mark Selby, Mark Williams, Shaun Murphy, Anthony McGill, Yan Bingtao, Martin Gould, Graeme Dott, Kurt Maflin, Stephen Maguire, Sam Craigie, Liam Highfield, Alexander Ursenbacher, Sunny Akani, Simon Lichtenberg, Zak Surety, Zhang Jiankang, Stephen Hendry, Jamie O'Neill, Michael Judge, Dean Young, Igor Figueiredo e Marco Fu, i quali vengono sostituiti dai dilettanti Michael White, David Lilley, Ross Muir, John Astley, James Cahill, Mark Lloyd, Simon Blackwell, Haydon Pinhey, Kuldesh Johal, Rod Lawler, Leo Fernandez, Daniel Womersley, Luke Pinches, Joshua Thomond, Ben Fortey, Dylan Mitchell, Joshua Cooper, Hamim Hussain, Phil O'Kane, Lee Stephens, Jamie Curtis-Barrett e Stuart Watson. Ricevono un invito anche Lee Prickman, Francis Becerra (questi ultimi due in quanto wildcard nominate dal WST), Sanderson Lam, Michael Georgiou, Si Jiahui e Soheil Vahedi, i quali sono i prescelti per completare il quadro dei 128 giocatori presenti.

Copertura 
Le seguenti emittenti e piattaforme streaming hanno trasmesso il Gibraltar Open 2022.

Tabellone

Parte alta 
Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa 
Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Fase finale

Century breaks 
Durante il corso del torneo sono stati realizzati 70 century breaks.

Maximum breaks 
Durante il corso del torneo è stato realizzato maximum break.

Note

Voci correlate 

 Gibraltar Open
 BetVictor European Series 2021-2022
 Stagione 2021-2022 di snooker

2022
BetVictor European Series 2021-2022